To the Faithful Departed () — третий альбом группы The Cranberries. Вышел 30 апреля 1996 года и стал дважды платиновым в США и Франции и трижды платиновым в Канаде. Всего было продано более 6 миллионов копий диска.

«To The Faithful Departed» записывается всего за пять недель и выходит весной 1996 года. На этот раз запись продюсирует Брюс Фэйрбейрн (Bruce Fairbairn), известный по работе с Aerosmith.

Название альбома 
Накануне выхода альбома в свет ушли из жизни продюсер Денни Корделл, помогавший группе заключить контракт с «Island Records», и близкий друг деда Долорес — Джо. Их памяти и был посвящён альбом, чьё название взято из католической «Молитвы об усопших праведниках» («A Prayer for the Faithful Departed»). Буклет CD-релиза также содержал пространное посвящение:
 «Усопшим праведникам. Этот альбом посвящается всем, кто ушёл прежде нас. Никто точно не знает, где эти люди теперь, но я знаю, нам хотелось бы верить, что это лучшее место. Думаю, по-человечески невозможно обрести полный душевный покой в этом вопросе. Слишком много мучений и боли, особенно для детей. „Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие“. Усопшим праведникам и всем, кто остался позади. Есть свет негасимый». Долорес

Список композиций 
 «Hollywood» — 5:08
 «Salvation» — 2:23
 «When You’re Gone» — 4:56
 «Free to Decide» — 4:25
 «War Child» — 3:50
 «Forever Yellow Skies» — 4:09
 «The Rebels» — 3:20
 «Intermission» — 2:08
 «I Just Shot John Lennon» — 2:41
 «Electric Blue» — 4:51
 «I’m Still Remembering» — 4:48
 «Will You Remember?» — 2:49
 «Joe» — 3:22
 «Cordell» — 3:41
 «Bosnia» — 5:40

Би-сайды 
Песни, вошедшие в переиздание альбома в 2002 году.

<li>«The Picture I View» — 2:28
<li>«Ave Maria» (Luciano Pavarotti with Dolores O’Riordan)
<li>«Go Your Own Way» — 4:03
<li>«God Be With You» — 3:34

Примечания 

Альбомы Island Records
Альбомы The Cranberries